Граф Клейна — один из двойственных друг другу графов, вложимых в поверхность рода 3, названных в честь Феликса Клейна:
 3-регулярный граф Клейна — кубический граф с 56 вершинами и 84 рёбрами.
 7-регулярный граф Клейна — граф степени 7 с 24 вершинами и 84 рёбрами.